Cet article donne la liste des plus grandes subdivisions de pays par population.

Critères 
La liste suivante est limitée aux entrées de plus de . Les données de population sont des estimations de 2004 (sauf indiqué autrement). Compte tenu de la relative incertitude de ces données, aucun classement ferme n'est indiqué. Les entités indiquées en gras sont les subdivisions les plus peuplées de leur pays respectif. 

Les subdivisions retenues sont celles qui possèdent une certaine importance administrative (par exemple, les immenses districts fédéraux de Russie ne sont pas listés ici).

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscription
 Circonscription électorale
 Circonscriptions électorales françaises
 Découpage électoral
 Administration territoriale
 Organisation territoriale de la France
 Subdivision territoriale
 Glossaire des subdivisions territoriales
 Liste des subdivisions par pays
 Liste des subdivisions par superficie
 Liste des subdivisions par PIB de plus de 100 milliards de dollars américains

Liens externes 
 World Gazetteer
 Statoids

Subdivision par pays